Berneburg bezeichnet
 Berneburg, den Stadtteil von Sontra in Hessen

Berneburg ist der Familienname folgender Personen:
 Erhard Berneburg (* 1954), deutscher evangelischer Theologe und Publizist

Siehe auch:
 Bernburg, 1138 als Berneburg erwähnt